Põlluküla ist der Name folgender Orte in Estland:

 Põlluküla (Saaremaa) in der Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Põlluküla (Suur-Randvere) zum Dorf Suur-Randvere in der Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare